Szűcs Gabriella (1972) a Cotton Club Singers énekesnője
 Szűcs Gabriella (1984) olimpiai negyedik helyezett kézilabdázó
 Szűcs Gabriella (1988) válogatott vízilabdázó